Saved by a Dream – cortometraggio del 1909 diretto da James Williamson
Saved by a Dream – cortometraggio del 1914 diretto da Ethyle Batley
Saved by a Dream – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Myers